О́льга Влади́мировна Ро́занова () — живописец, график, художница книги и декоративно-прикладного искусства, автор статей по искусству, поэтесса. Одна из крупнейших представительниц русского авангарда с уникальным колористическим талантом. Пройдя несколько направлений авангарда, вышла через супрематизм к цветописи, на несколько десятилетий предвосхитив развитие абстрактного искусства. В 1917 году создала один из шедевров беспредметной живописи XX века — картину «Зелёная полоса».

Биография 
Ольга Розанова родилась  года уездном городе Меленки Владимирской губернии. Отец Розановой — Владимир Яковлевич Розанов, уездный исправник, коллежский асессор, мать — Елизавета Васильевна Розанова (в девичестве Орлова), дочь священника. В семье, помимо младшей Ольги, было ещё трое детей: Алевтина, Анатолий и Анна. В Меленках у Розановых был собственный деревянный дом на Казанской улице, недалеко от Покровского собора. В этом соборе
 года Ольга Розанова была крещена.

В 1896 году семья Розановых переезжает во Владимир, где поселяется в доме матери Ольги на Борисоглебской улице (ныне — Музейная улица) в старом центре города. Здесь с 1896 года по 1904 год Ольга Розанова училась в женской гимназии, после окончания которой уехала в Москву, чтобы учиться живописи. В Москве она снимала комнату на 3-ей Тверской-Ямской улице. С 1904 года по 1907 год Розанова училась в частном художественном училище живописи и скульптуры Анатолия Петровича Большакова (Мясницкий проезд, 4). Ученические этюды этого периода относятся к наиболее ранним из известных работ Ольги Розановой. Их сохранилось довольно мало, хотя на её посмертной выставке в 1919 году они были представлены достаточно полно.

В августе 1907 года Розанова пыталась поступить в Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище, однако получила отказ и продолжила заниматься в частных студиях. В некрологе, помещенном в газете «Искусство» 5 января 1919 года, упоминается, что художница все же посещала Строгановское училище, но недолго, так как её не удовлетворяла царившая там система преподавания. Искусствовед и специалист по творчеству Ольги Розановой Н. А. Гурьянова считает, что она могла некоторое время посещать училище в качестве вольнослушательницы.

В конце 1907 года Ольга Розанова поступила в Художественную школу К. Ф. Юона. По мнению Н. А. Гурьяновой, уроки в этой школе оказали наибольшее влияние на творческое становление Розановой. В конце 1900-х в мастерской Юона учились рисунку и живописи будущие авангардисты Любовь Попова, с которой Розанова сдружилась уже в 1907 году, Надежда Удальцова, Алексей Кручёных и Сергей Шаршун, в 1914—1915 годах — Варвара Степанова.

В начале 1910 года в Петербурге познакомилась с Николаем Кульбиным и через него с Михаилом Матюшиным и Еленой Гуро, на квартире которых приняла участие в создании общества художников «Союз молодёжи». В 1911 году Розанова переехала из Москвы в Петербург и поступила в художественную школу Е. Н. Званцевой, где в то время преподавали Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин, но вскоре оставила её. Тогда же сблизилась с Павлом Филоновым, Казимиром Малевичем, Владимиром Татлиным и Владимиром Маяковским. После переезда в Петербург художница участвует во всех выставках «Союза молодёжи» и становится одним из его наиболее активных членов.

В 1912 году Розанова познакомилась с поэтами-футуристами Велимиром Хлебниковым и Алексеем Кручёных. С последним её связывали близкие, интимные отношения: они несколько раз расставались и не жили подолгу вместе.

В творческом содружестве Кручёных и Розановой был создан уникальный стиль русской футуристической книги. В 1913—1914 годах они опубликовали книгу «Тэ ли лэ», используя технику цветного гектографирования. В 1915—1916 годах использовали в футуристической книге метод коллажа. В 1915 году художница применила коллаж в иллюстрировании «Заумной гниги» Кручёных и Алягрова и в альбоме «Война» 1916 года со стихами Кручёных.

В 1916 году Розанова присоединяется к обществу «Супремус», возглавляемому Казимиром Малевичем. К этому времени её стиль развивался от кубизма и итальянского футуризма к чистой абстракции, в которой композиция создаётся визуальным весом и взаимосвязью цветов. В том же году Розанова вместе с другими художниками-супрематистами (Казимир Малевич, Александра Экстер, Нина Генке, Любовь Попова, Ксения Богуславская, Надежда Удальцова, Иван Клюн, Иван Пуни и другие) работали в артелях деревень Вербовка и Скопцы. Под влиянием А. Кручёных писала заумные стихи.

После революции 1917 года Розанова занималась реорганизацией искусства и руководила художественно-промышленным подотделом ИЗО Наркомпроса.

7 ноября 1918 года Ольга Розанова умерла от дифтерита в Солдатёнковской больнице (ныне — Боткинская). Похоронена в Новодевичьем монастыре; могила утрачена. Имя Розановой было присвоено Иваново-Вознесенской художественной школе.

Ольга Розанова в искусстве

Посвящения 
 Поэтическая книга «Возропщем» (1913) Алексея Кручёных вышла с посвящением «Первой художнице Петрограда О. Розановой».
 Владимир Маяковский в 1915 году посвятил Ольге Розановой цикл из трёх стихотворений с надписью «Светлой О. В. Р. — эти стихи».

Выставки

Персональные выставки 
 1918 (декабрь) — 1919 (март) — Москва, Первая Государственная выставка. Посмертная выставка картин, этюдов, эскизов и рисунков О. В. Розановой
 1992 — Москва, Ленинград, Хельсинки. Ольга Розанова. 1886—1918
 2003 — Москва, Московский центр искусств. «Червовая Дама русского авангарда»
 2007 — Москва, Выставочный зал в Толмачах (Государственная Третьяковская галерея). «…увидеть мир преображённым»

Групповые выставки

Прижизненные выставки 
 1911 (апрель) — Санкт-Петербург, «Союз молодёжи»
 1912 (январь) — Санкт-Петербург, «Союз молодёжи»
 1912 (март) — Москва, Училище Живописи, Ваяния и Зодчества, совместная выставка художников «Ослиного хвоста» и «Союза молодёжи»
 1913 (октябрь) — Санкт-Петербург, Художественное Бюро Н. Е. Добычиной. Постоянная выставка Современной живописи
 1913 (октябрь) — 1914 (январь) — Санкт-Петербург, «Союз молодёжи»
 1914 (апрель—май) — Рим, галерея Спровьери, Международная свободная футуристическая выставка. Русская секция
 1915 (март) — Петроград, малый зал Императорского Общества Поощрения художеств, Первая футуристическая выставка картин «Трамвай В»
 1915 (апрель) — Петроград, Художественное Бюро Н. Е. Добычиной, выставка картин Левых Течений
 1915 (декабрь) — Петроград, Последняя футуристическая выставка 0,10
 1916 (апрель) — Петроград, Художественное Бюро Н. Е. Добычиной, Современная Русская Живопись
 1916 (ноябрь) — Москва, Бубновый валет
 1917 (ноябрь—декабрь) — Москва, Бубновый валет
 1917 (декабрь) — Москва, Вторая выставка Современного декоративного искусства «Вербовка»
 1918 (апрель) — Тифлис, Выставка картин и рисунков московских футуристов
 1918 (май—июль) — Москва, Первая выставка картин профессионального союза художников в Москве

Наиболее значительные ранние выставки русского авангарда (1919—1927) 
 1919 (апрель—июнь) — Петроград, Первая Государственная Свободная выставка произведений искусств
 1919 — Москва, X Государственная выставка. Беспредметное творчество и супрематизм
 1919 — Витебск, Первая государственная выставка картин местных и московских художников
 1920 — Казань, Первая Государственная выставка искусства и науки в Казани
 1922 — Берлин, Первая русская художественная выставка
 1927 — Ленинград, Выставка новейших течений в искусстве

Выставки XXI века 
 С 2018 (ноябрь) — Ростов Великий, ГМЗ «Ростовский кремль». «Хвост кометы» (в память о погибшей работе Розановой). Приурочена к 100-летию со дня смерти художницы

Библиография

Прижизненные публикации

Посмертные публикации 
 Фриче В. Цитадель «свободного творчества» // Вечерние Известия. — 1919. — 28 февр. — С. 1.

Галерея

Память 
 В феврале 2016 года во Владимире усилиями культурного центра «Эйдос» при поддержке департамента культуры областной администрации и администрации города Владимира была организована и проведена научная конференция «Ольга Розанова: региональное, национальное, глобальное». В работе конференции приняли участие известные учёные Андрей Сарабьянов, Вера Терехина и другие специалисты.
 В ноябре 2016 года во Владимире был открыт «Центр Ольги Розановой». В планы Розановского центра входит исследовательская, экспертная, просветительская, художественная и издательская деятельность.

Примечания

Литература

Альбомы, каталоги, монографии

Статьи, эссе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Горячева Т. В. Розанова, Малевич, Крученых, супрематизм… // Ольга Розанова. Увидеть мир преображенным. — М., 2007

Ссылки 
 Ольга Розанова (1886—1918) «Преображенный мир Ольги Розановой» (Выставка «Червовая Дама русского авангарда» в галерее Московского центра искусств)

Художники Москвы
Художницы русского авангарда
Художницы Серебряного века
Художники-супрематисты
Художники геометрической абстракции
Акварелисты Российской империи
Поэтессы Российской империи
Русские поэты-футуристы
Члены общества «Супремус»
Русский футуризм
Художники-футуристы
Умершие от дифтерии

Поэтессы Серебряного века
Выпускницы Владимирской женской гимназии
Художники-иллюстраторы Российской империи
Похороненные в Новодевичьем монастыре, чьи могилы утрачены